Saint Loup steht für folgende Personen:
 Lupus von Sens (573–623), Bischof von Sens
 Lupus von Troyes (383–478), Bischof von Troyes
 Saint-Loup, Pseudonym von Marc Augier (1908–1990), französischer Schriftsteller und Alpinist

Siehe auch:
 Saint-Loup